

Patronymes 
Nikolski (masculin ; ) ou Nikolskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 
 Andrei Nikolsky (1959-1995), pianiste russe
 Constantin Nikolski (1951-), un musicien de rock, chanteur, guitariste et compositeur russe
 
 Piotr Nikolski (1858-1940), médecin et dermatologue russe.
 Signe de Nikolsky
 Sergueï Nikolski (1905-2012), mathématicien russe.

Autres 
 Nikolski, roman de l'écrivain québécois Nicolas Dickner.
 Vipera nikolskii, serpent venimeux de la famille des Viperidae.

Voir aussi 
 Nikolskoïe, ville russe de l'oblast de Léningrad.
 Nikolski, ville d'Alaska dans Région de recensement des Aléoutiennes occidentales
 

Patronyme russe